Brou, aigua en què s'ha cuit algun aliment usualment carns o vegetals.
 Brou (Eure i Loir), municipi francès al departament de l'Eure i Loir.
 Monestir de Brou, monestir reial al sud-est del centre de la ciutat de Bourg-en-Bresse, departament francès d'Ain.
 Brou bordelès o brou de Bordeus, plaguicida obtingut per la neutralització d'una solució de sulfat de coure amb calç apagada.
 Dampierre-sous-Brou, municipi francès al departament de l'Eure i Loir.